Markgraf Ernst ist der Name folgender Personen:

 Ernst (Baden-Durlach) (1482–1553), Markgraf mit Hauptstadt Pforzheim
 Ernst Friedrich (Baden-Durlach), (1560–1604), Verfasser des Stafforter Buches
 Ernst (Brandenburg) (1583–1613), Statthalter von Jülich-Kleve-Berg
 Ernst (Brandenburg-Jägerndorf) (1617–1642), Titularherzog von Jägerndorf